Юри Бас (; ) — нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс».

Клубная карьера 
В 2017 году Бас присоединился к академии клуба «Аякс». Дебютировал за амстердамский клуб 28 августа 2022 года в Эредевизи.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Нидерландов до 15, 16 и до 17 лет.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам